Sadr (ster) (Sador, Sadir, Gamma Cygni), een ster

Topografie 
Sadr-stad (Sadr City), wijk in Bagdad
Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR; ook wel Arabische Democratische Republiek Sahara (ADRS)), staat in Afrika

Personen 
Voornaam
Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra), islamitisch filosoof

Achternaam
Muqtada al-Sadr, Iraaks sjiitische islamitisch politiek leider
Abolhassan Bani Sadr, Iraans politicus
Shadi Sadr, Iraans mensenrechtenactivist
Mohsen Sadr (Sadr ol-Ashraf [II]), Iraans minister-president